Кубок Узбекистана по футболу 2005 года — футбольный турнир, в котором участвовали 34 профессиональных клуба.

Проводился по групповой системе с предварительного раунда и по системе с выбыванием, начиная с 1/8 финала. Финальный матч состоялся 26 ноября 2005 года на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте между ферганским «Нефтчи» и ташкентским «Пахтакором». Обладателем Кубка в 7-й раз (в 5-й подряд) стал «Пахтакор».

Предварительный раунд 
26 марта — 5 апреля 2005 года.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Группа 9

Группа 10

Группа 11

Группа 12

Группа 13

Группа 14

Турнирная сетка

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Федерация футбола Узбекистана
 Профессиональная футбольная лига Узбекистана
 

2005
Узбекистан
Спорт в Узбекистане в 2005 году